Ženská dvouhra French Open 2014 probíhala v závěru května a první polovině června 2014. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich si účast zajistilo v kvalifikačním turnaji.

Obhájkyní titulu byla první hráčka světa Serena Williamsová ze Spojených států, kterou ve druhém kole vyřadila Španělka Garbiñe Muguruzaová. Američanka dokázala v každém setu uhrát jen dva gemy. Světová dvojka Li Na skončila v úterním duelu prvního kola na raketě Kristiny Mladenovicové. Poprvé v otevřené éře tenisu tak vypadly dvě nejvýše nasazené hráčky grandslamového turnaje v úvodních dvou kolech. Vyřazení turnajové a světové trojky Agnieszky Radwańské ve třetím kole s Ajlou Tomljanovićovou znamenalo, že poprvé v open éře nepostoupila ani jedna ze tří nejvýše nasazených do čtvrtého kola Grand Slamu.

Po porážce turnajové čtyřky Petry Kvitové ve třetím kole od Světlany Kuzněcovové prošla do osmifinále jako jediná z první pětky čtvrtá nasazená Simona Halepová. Do premiérového ženského finále na grandslamu se Rumunka probojovala bez ztráty setu, a to jako první taková tenistka od Martiny Hingisové debutující ve finále Australian Open 1997.

Druhý pařížský titul pro Marii Šarapovovou 

Turnajová sedmička Maria Šarapovová se do finále probojovala potřetí v řadě, což se naposledy předtím podařilo v letech 2005–2007 Belgičance Justine Heninové. V otevřené éře tenisu pak tohoto výkonu dosáhlo dalších šest hráček. Po semifinálovém vítězství nad 20letou Kanaďankou Eugenií Bouchardovou prodloužila šňůru neporazitelnosti ve třísetových utkáních na 19 zápasů.

Simona Halepová se stala první Rumunkou ve finále pařížského majoru od roku 1980, kdy v boji o titul prohrála Virginia Ruziciová. Stejná hráčka pak zůstávala jedinou rumunskou šampionkou na Roland Garros z roku 1978. Do premiérového ženského finále na grandslamu se Halepová probojovala bez ztráty setu, a to jako první taková tenistka od Martiny Hingisové  debutující ve finále Australian Open 1997.

Obě finalistky se v předchozí kariéře utkaly třikrát, naposledy v boji o titul na květnovém Mutua Madrid Open 2014. Ze všech duelů vyšla vítězně Šarapovová.

Po zisku první sady byla čtyřnásobná grandslamová vítězka z Ruska blízko triumfu již ve druhém dějství, když v tiebreaku vedla 5:3 na míče. Halepová však získala další čtyři body a finálové utkání dospělo poprvé po třinácti letech do třetího setu. Naposledy se rozhodující sada hrála v roce 2001, kdy v ní Jennifer Capriatiová porazila Kim Clijstersovou poměrem gamů 12–10. Klíčovým okamžikem posledního dějství v ročníku 2014 se stal první míč za stavu 4–4, kdy byla na podání rumunská světová čtyřka. Ruska zahrála úder na základní čáru, ale čárový rozhodčí zahlásil s mírným zpožděním aut. Hlavní sudí jeho výrok opravil a fiftýn přímo přisoudil Šarapovové, když rozhodl, že projev čárového neměl vliv na zkažený úder Halepové. Následně si sibiřská rodačka připsala sedm míčů v řadě a vyhrála 6–4.

Po triumfu na French Open 2012 si Šarapovová odvezla druhý titul z Roland Garros, celkově pátou a poslední grandslamovou trofej. Sérii neporazitelnosti ve třísetových duelech prodloužila na 20 zápasů. Do žebříčku WTA si připsala 2 000 bodů a obdržela částku 1 650 000 eur, finalistka pak poloviční prémii.

Pohár Suzanne Lenglenové předala Šarapovové rekordmanka v počtu sedmi titulů z French Open, americká legenda Chris Evertová. Ruska zápas komentovala slovy: „Bylo to nejtěžší grandslamové finále, které jsem kdy hrála. Simona byla neuvěřitelná.“

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014